Franz Pieler (1835–1910) – niemiecki inżynier górniczy
 Franz Pieler (1869–1950)– niemiecki inżynier górniczy
 Franz Ignatz Pieler – niemiecki historyk